может означать:

 Хэйан-кё — старое название японского города Киото
 Период Хэйан — период в японской истории (794—1185)
 Дворец Хэйан — изначальный императорский дворец в Хэйан-кё
 Храм Хэйан — синтоистское святилище в Киото